Balle spaziali 2 - La vendetta (Martians Go Home) – film statunitense del 1989 diretto da David Odell
Marziani, andate a casa! (Martians, Go Home) – romanzo del 1955 di Fredric Brown